Сассоферрато () — многозначный термин итальянского происхождения:

 Сассоферрато — коммуна в Италии, откуда родом:
 Бартоло да Сассоферрато (1313/1314—1357) — итальянский юрист;
 Джованни Сальви да Сассоферрато (1609—1685) — итальянский живописец.